Bradatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Bradatsch (* 1985), deutscher Popmusiker
 Sebastian Bradatsch (* 1996), deutscher Skispringer